Vogelgrippe steht umgangssprachlich für folgende Vogelkrankheiten:

 hochpathogene Influenza-Virus-Infektion (HPAI), siehe Geflügelpest
 Vogelgrippe H5N1, Influenza-A-Virus H5N1, gehäufter Übergang auf Menschen seit 1997
 Vogelgrippe H5N8, Influenza-A-Virus H5N8, wiederholte Ausbrüche in europäischen Geflügelhaltungen seit 1983
 Vogelgrippe H7N9, Influenza-A-Virus H7N9, gehäufter Übergang auf Menschen seit 2013

Siehe auch:
 Liste von Subtypen des Influenza-A-Virus